Het seizoen 2017/18 van de Topklasse gaat van start op 23 september 2017. De laatste speelronde stond gepland voor 26 mei 2018. De Topklasse is het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem.

Topklasse

Teams

Tussenstand

Uitleg kleuren 

2017/18
Nederlands competitievoetbal 2017/18